

Geografia

Irlanda 
 Ongar – sobborgo di Dublino, Irlanda

Regno Unito 
 Ongar – parrocchia civile del Regno Unito, nell'Essex
 Ongar – stazione fantasma della Central line della metropolitana di Londra
 Chipping Ongar – paese del Regno Unito, nell'Essex

Persone 
 Ileana Ongar (1950) – ex ostacolista italiana

Pagine correlate 
 Ongaro